Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Abierto Mexicano Telcel 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla slovenská tenistka Dominika Cibulková, která se turnaje nezúčastnila.

Vítězkou dvouhry se stala pátá nasazená Švýcarka Timea Bacsinszká, jež ve finále zdolala francouzskou turnajovou trojku Caroline Garciaovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–3 a 6–0. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour, když na něj čekala téměř šest let.

Na navazujícím turnaji Monterrey Open 2015 si obě finalistky opět zahrály o titul. Z boje vyšla podruhé vítězně Bacsinszká.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Abierto Mexicano Telcel 2015